Máximo III de Jerusalém (†348) - santo e bispo de Jerusalém entre aproximadamente 333 d.C. até a sua morte, em 348 d.C
 Máximo de Turim (†423) - primeiro bispo de Turim.
 Máximo, o Confessor (†662) - foi um monge e teólogo cristão.

Desambiguações de santos